Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участь у парному розряді.
Анастасія Павлюченкова і Луціє Шафарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Марина Еракович з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Mutua Madrid Openandnbsp, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд